

Anno 
 262 o 262 a.C.

Codici 
 262 (astronomia)  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico European Southern Observatory di La Silla, nel deserto di Atacama, in Cile

Matematica 
 262 – numero